Amer steht für:

 Amer (Fluss), in der Provinz Nordbrabant, Niederlande
 Amer (Katalonien), katalanische Gemeinde in der Provinz Girona, Spanien
 Amer (Film), französisch-belgischer Spielfilm (2009)
 Amer Sports, finnischer Sportartikelhersteller

Amer ist der Familienname folgender Personen:
 Abd al-Hakim Amer (1919–1967), ägyptischer General
 Amin Amer (* 1966), ägyptischer Schwimmer
 Charles Amer (1911–2012), britischer Unternehmer
 Ghada Amer (* 1963), ägyptische Künstlerin
 Karim Amer (* 1984), ägyptischer Filmproduzent
 Mohamed Amer (* 1969), ägyptischer Sportschütze
 Musa Amer (* 1985), katarischer Hindernisläufer

Siehe auch:
 Aamer
 Ammer
 AMR